Моне́та:

 Монета — металічний грошовий знак.
 Монета — епітет римської богині Юнони.
 Ернесто Теодоро Монета — італійський журналіст, пацифіст, лауреат Нобелівської премії миру

Посилання